Pentus ist der Familienname von:

 Keit Pentus-Rosimannus (* 1976), estnische Politikerin
 Sten Pentus (* 1981), estnischer Rennfahrer